Die 2. Liga 1953 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1953.

Modus 
Nach der Gründung der 3. Liga wurde die Spielzeit eingleisig durchgeführt. Die 14 Vereine spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die 1. Liga auf, während die letzten drei Vereine abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953